Президентские выборы в Колумбии проходили 1 мая 1966 года. Согласно соглашению по Национальному фронту, когда Консервативная и Либеральная партии договорились о поочерёдной смене власти, в 1966 году была очередь либералов, поэтому в выборах участвовали только кандидаты от Либеральной партии. В результате голосования победу одержал Карлос Льерас Рестрепо, набравший 72% голосов. Явка составила 40%.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Colombia: elecciones presidenciales 1826-1990 

Выборы в Колумбии
Колумбия
1966 год в Колумбии